Бій за Дебальцеве (1917) — бойові дії під час Громадянської війни 1917.
 Бойові дії під час війни на сході України:
 Бої за Дебальцеве (2014) — літо-осінь 2014 року, коли українські війська повернули контроль над Дебальцевим і утримували його.
 Бої за Дебальцеве (2015) — зима 2015 року, коли українські війська втратили контроль над Дебальцевим внаслідок наступу окупаційних корпусів і російських військ.